Xenon bezeichnet:
 ein Edelgas, siehe Xenon
 eine spezielle Lampenart, siehe Xenon-Gasentladungslampe
 eine Scheinwerfervariante bei Kraftfahrzeugen, siehe Xenonlicht
 ein Experiment zur Suche nach Dunkler Materie, siehe XENON Dark Matter Project
 den Hauptprozessor der Spielkonsole Xbox 360
 zwei Computerspiele aus dem Jahre 1988 bzw. 1989, siehe Xenon (Computerspiel) und Xenon 2 Megablast
 eine Musikgruppe von 1985, siehe Xenon (Band)
 ein von Albrecht Wilhelm Tronnier entwickeltes Kameraobjektiv, siehe Xenon (Objektiv)
 ein Kino in Berlin, siehe Xenon Kino

 Namensträger
Xenon (Komödiendichter), Komödiendichter aus dem 3. Jahrhundert v. Chr.
Xenon von Hermione, Tyrann der griechischen Stadt Hermione (bis 229 v. Chr.)
Xenon Michailidis, griechischer Sportschütze, Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1896 in Athen 

Siehe auch: